Fernando:
  — испанские имя и фамилия
 
 «Fernando» — внеальбомный сингл шведской группы ABBA.